Kaufhaus Magis ist der Name von

 einem denkmalgeschützten ehemaligen Mode- und Textilkaufhaus Magis am Kröpcke in Hannover
 dem ehemaligen Kaufhaus Magis in der Alt-Oberhausener Innenstadt, später Textilkaufhaus Peek & Cloppenburg